Cerro San Miguel ist der Name folgender Berge:

 Cerro San Miguel (Bolivien) 
 Cerro San Miguel (Costa Rica) 
 anderer Name für den Cerro Castillo auf Eagle Island, Antarktika (siehe Cerro Castillo (Berg, Antarktika))

Siehe auch:
 Cerro de San Miguel (Atlixco), Mexiko